Gerardo Ercolessi – militare italiano
 Giulio Ercolessi – politico e scrittore italiano
 Marco Ercolessi – giocatore di calcio a 5 italiano